Крајешти има више значења:

 Крајешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Крајешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Крајешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Крајешти (Крајешти), насеље у округу Муреш у Румунији
 Крајешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Крајешти (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији